Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Chris Evert che hanno battuto in finale Françoise Dürr e Virginia Wade 6-4, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1977